Les Anchisauria (du grec , « près de», et , « reptile »), ou anchisauriens, forment une clade éteint de petits dinosaures sauropodomorphes herbivores, bipèdes-quadrupèdes, qui a vécu durant le Trias supérieur et le Jurassique inférieur.

Définition 
Le clade des Anchisauria a été créé par Peter Galton et Paul Upchurch en 2004 dans la seconde édition de The Dinosauria de David B. Weishampel et ses collègues. Galton et Upchurch ont placé deux familles dans ce nouveau groupe, les Anchisauridae et les Melanorosauridae.

Cependant Adam M. Yates a montré en 2010, que le genre Anchisaurus était plus proche des sauropodes que de l'ancien groupe des prosauropodes, et que donc les Anchisauria devaient inclure également les sauropodes.

Classification 
Cette nouvelle définition des Anchisauria est intégrée dans les cladogrammes ci-dessous.

Cladogrammes 
Celui réalisé par Alejandro Otero et ses collègues en 2015, extrait de leur analyse phylogénétique des saurischiens , montre la composition du clade avec un genre très basal, Anchisaurus, et les clades des Sauropodiformes et des Sauropoda :
 

Le cladogramme de Blair McPhee et de ses collègues, établi en 2014, montre le clade des Anchisauria regroupant beaucoup plus de genres, dont Anchisaurus comme son taxon le plus basal :

Voir aussi 
 la Liste des dinosaures
 Sauropodomorpha

Références taxinomiques

Notes et références

Références 

Sauropodomorpha
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique inférieur
Dinosaure du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 2004